Алекса́ндр Ра́дченко:
 Радченко, Александр Александрович (род. 1932) — российский конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Радченко, Александр Борисович (1976—2023) — украинский футболист.
 Радченко, Александр Григорьевич — украинский мирмеколог.
 Радченко, Александр Григорьевич (политик)- (1941-2014)приднестровский политик
 Радченко, Александр Николаевич (род. 1993) — российский футболист.
 Радченко, Александр Маркович (1894—1975) — украинский советский композитор и дирижёр.